Ancasti kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Ancasti, kommun, Catamarca, 
 Ancasti (kommunhuvudort i Argentina), Catamarca, 

Robotskapade Argentinaförgreningar